François Pitti-Ferrandi peut désigner :

 François Pitti-Ferrandi (1838-1894), homme politique corse ;
 François Pitti-Ferrandi (1876-1955), homme politique corse.